Karura – fikcyjna postać z mangi i anime Naruto
 Karura – stworzenie z mitologii japońskiej, o głowie orła i tułowiu człowieka
 Karura – miasto w starożytnej Anatolii